Podreber (Dobrova-Polhov Gradec), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrova-Polhov Gradec
 Podreber (Semič), een plaats in de Sloveense gemeente Semič